Cabeleireiro
 Barbeiro-cirurgião — profissão medieval
 Triatoma infestans — inseto
 Acanthurus coeruleus — peixe
 Paradoxo do barbeiro — proposição lógica atribuída a Bertrand Russel

Pessoas
 Heródoto Barbeiro — jornalista brasileiro

Desambiguação